Роко () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Роко, Михаил — председатель подкомитета по нанотехнологиям Национального совета США по науке и технологиям.
 Роко, Энцо (род. 1992) — чилийский футболист, защитник клуба «Эльче» и сборной Чили.

См. также 
 Раста роко — форма общественного протеста довольно часто применяющаяся в Индии.